Bridgestone Doubles Championships 1979 został rozegrany na dywanowych kortach w hali w Tokio w dniach 2–8 kwietnia 1979 roku. Tytułu miała bronić para Billie Jean King – Martina Navrátilová, lecz nie wystartowała w turnieju. Po tytuł sięgnęła ubiegłoroczna finalistka Françoise Durr, grająca z nową partnerką – Betty Stöve. W meczu o trzecie miejsce zwyciężyły Australijki Kerry Reid i Wendy Turnbull.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1979 Draw

WTA Tour
Zawody sportowe w Tokio
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1979 w Japonii